Arnhemski most je lahko:
 most Johna Frosta (nizozemsko John Frost Brug)
 Arnhemski most - zgodovinski roman (1974)
 Arnhemski most - zgodovinski film (1977)